Grupp F i Europamästerskapet i fotboll 2020 spelades mellan den 15 och 23 juni 2021 på Puskás Aréna i Budapest och Allianz Arena i München.

Tabell

Matcher

Ungern mot Portugal

{{Resultat med trupp|id=HUN-POR
|nr       = 11
|bild     = HUN-POR 2021-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Raphaël Guerreiro Cristiano Ronaldo
|arena    = Puskás Aréna
|spelplats= Budapest
|publik   = 55662
|rapport2 = Rapport
|domare   =  
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Cristiano Ronaldo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=FRA-GER
|nr       = 12
|bild     = FRA-GER 2021-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Mats Hummels 
|mål2     = 
|arena    = Allianz Arena
|spelplats= München
|publik   = 13000
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Paul Pogba
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ungern mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=HUN-FRA
|nr       = 23
|bild     = HUN-FRA 2021-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Attila Fiola 
|mål2     =  Antoine Griezmann
|arena    = Puskás Aréna
|spelplats= Budapest
|publik   = 55998
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  László Kleinheisler
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Portugal mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=POR-GER
|nr       = 24
|bild     = POR-GER 2021-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Cristiano Ronaldo Diogo Jota 
|mål2     =  Rúben Dias Raphaël Guerreiro Kai Havertz Robin Gosens
|arena    = Allianz Arena
|spelplats= München
|publik   = 12926
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Robin Gosens
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Portugal mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=POR-FRA
|nr       = 35
|bild     = POR-FRA 2021-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Cristiano Ronaldo 
|mål2     =  Karim Benzema
|arena    = Puskás Aréna
|spelplats= Budapest
|publik   = 54886
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Karim Benzema
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Ungern

{{Resultat med trupp|id=GER-HUN
|nr       = 36
|bild     = GER-HUN 2021-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Kai Havertz Leon Goretzka 
|mål2     =  Ádám Szalai András Schäfer
|arena    = Allianz Arena
|spelplats= München
|publik   = 12413
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Joshua Kimmich
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp F